Julian Herbert Folke, född 26 mars 2021 på Danderyds sjukhus, är en svensk prins och hertig av Halland. Han är son till prins Carl Philip och prinsessan Sofia och sonson till kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia. Han är enligt successionsordningen nummer sju i den svenska tronföljden, efter sin äldre bror prins Gabriel och före sin faster prinsessan Madeleine.

Biografi

Födsel 
Den 11 december 2020 tillkännagav hovet officiellt att prins Carl Philip och prinsessan Sofia väntade sitt tredje barn. Den 26 mars 2021 klockan 11:19 föddes prins Julian på Danderyds sjukhus. Han vägde vid födseln 3 200 gram och var 49 centimeter lång. Den 28 mars genomfördes en vittnesbekräftelse på Kungliga Slottet, denna skedde digitalt på grund av den rådande Coronaviruspandemin. Vid en konselj delgav kung Carl XVI Gustaf regeringen prinsens namn och titlar.

Efter konseljen hölls det traditionsenligt Te deum i Slottskyrkan i Stockholm. Vid denna deltog, också på grund av pandemin, endast kungen, drottningen, prins Carl Philip, prins Alexander, Erik och Marie Hellqvist samt Lina Hellqvist.

Dop 
Prins Julian döptes i Drottningholms slottskyrka den 14 augusti 2021. Officianter vid dopet var överhovpredikant biskop Johan Dalman och pastor i Kungliga Hovförsamlingen hovpredikant Michael Bjerkhagen. Prinsens faddrar är Carl Philips kusin Patrick Sommerlath, föräldrarnas vänner makarna Johan Andersson (son till Rune Andersson) och Stina Andersson, Carl Philips vän Jacob Högfeldt och Sofias väninna Frida Vesterberg.

Roll inom Kungafamiljen
Efter kung Carl XVI Gustafs beslut av den 7 oktober 2019 om förändringar kring vilka av hans familjemedlemmar, som skulle tillhöra det kungliga huset, tillhör inte prins Carl Philips barn längre det kungliga huset och har därmed inte längre ställning som Kunglig Höghet. På grund av detta innehar Julian prinstiteln men betraktas som privatperson och förväntas inte få offentliga åtaganden på kungens uppdrag och han kommer inte heller att ha begränsningar kring framtida anställningar och inte heller få sina levnadsomkostnader täckta av riksdagens anslag till kungen. Julian är däremot del av tronföljden och arvsberättigad till tronen.

Titlar, Ordnar och utmärkelser 

 2021: Julian, Prins av Sverige, Hertig av Halland

Svenska ordnar och dekorationer 
  Riddare och Kommendör av Kungl. Maj:ts orden – räknas från födseln
 Riddare av Carl XIII:s orden – räknas från födseln

Anfäder

Referenser 

Nummer sju i den svenska tronföljden

Män
Levande personer
Födda 2021
Svenska prinsar
Huset Bernadotte
Ättlingar till Carl XVI Gustaf
Personer i Sverige under 2000-talet
Riddare av Carl XIII:s orden
Riddare och kommendör av Kungl. Maj:ts Orden
Mottagare av Serafimerorden